Willbrandt  ist der Familienname folgender Personen:

 Hannelore Willbrandt (1923–2003), deutsche Widerstandsaktivistin gegen den Nationalsozialismus
 Nils Willbrandt (* 1967), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Wilbrand
 Wilbrandt
 Willebrands
 Willebrandt